Lewiston (Californië), plaats in Californië
 Lewiston (Idaho), plaats in Idaho
 Lewiston (Maine), plaats in Maine
 Lewiston (Michigan), plaats in Michigan
 Lewiston (Minnesota), plaats in Minnesota
 Lewiston (Nebraska), plaats in Nebraska
 Lewiston (New York), plaats in New York
 Lewiston (Utah), plaats in Utah